Die Biene Maja steht für: 

 Biene Maja, Hauptfigur in zwei Romanen von Waldemar Bonsels
 Die Biene Maja und ihre Abenteuer (Film), deutscher Stummfilm (1926)
 Die Biene Maja (Lied), Lied von Karel Svoboda (1975)
 Die Biene Maja (Anime), japanische Fernsehserie (1975–1980)
 Die Biene Maja (Comic), deutsche Comicserie (1976–1981)
 Die Biene Maja (2013), deutsch-französische Animationsserie
 Die Biene Maja – Der Kinofilm, deutsch-australischer Animationsfilm (2014)